Difenilpropilamin je propilaminski derivat koji se može odnositi na:

 2,2-Difenilpropilamin
 2,3-Difenilpropilamin
 3,3-Difenilpropilamin